Rumigny je název dvou obcí ve Francii:

 Rumigny (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Rumigny (Somme) – obec v departementu Somme